Такмичења у спринтерској трци на 100 метара у мушкој конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је 24. и 25. августа на стадиону Стад де Франс.

Титулу освојену у Едмонтону 2001. бранио је Морис Грин из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 79 атлетичара из 60 земаља. 

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак важећих рекорда у овој дисциплини пре почетка светског првенства 23. августа 2003. године.

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбржих атлетичара 2003. године је пре почетка светског првенства (23. августа 2003) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2003.

Сатница

Резултати

Квалификације 	
Такмичење је одржано 24. августа 2003. године. У квалификацијама је учетвовало 79 атлетичара подељени у 10 група. У четвртфинале ишла су по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 24. августа 2003. године. У четвртфиналу су учествовала 32 атлетичара подељени у 4 група. У полуфинале ишла су по 4 првопласирана из сваке групе (КВ).,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 25. августа 2003. године. У полуфиналу је учествовало 17 атлетичара подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 4 првопласирана из сваке  групе (КВ).,

Финале 
Финале је одржано 25. августа 2003. године у 22:10.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2003. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 100 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном